Galbiati ist der Familienname folgender Personen:

 Delfi Galbiati (1944–2015), uruguayischer Schauspieler
 Franco Galbiati (1938–2013), italienischer Sprinter
 Rossella Galbiati (* 1958), italienische Radrennfahrerin